Японская соккер-лига 1991/1992 Дивизион 1 — 27-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная 
 Мацунага, Сигэтацу
 Ихара, Масами
 Хасиратани, Тэцудзи
 Хориикэ, Такуми
 Като, Хисаси
 Рамос, Руй
 
 Китадзава, Цуёси
 
 Миура, Кадзуёси
 Накаяма, Масаси

См. также 
 Вторая японская футбольная лига 1991/1992

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1991
Спорт в Японии в 1991 году
Спорт в Японии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992